Леринское аббатство () — католический монастырь на острове Сент-Онора (Леринские острова) у побережья Канн. Один из самых древних монастырей Галлии. Основан около 410 года. В настоящее время принадлежит католическому ордену цистерцианцев.

Как расположенный в городском районе имеет постоянное паромное сообщение с Каннами. Добраться на остров можно из старого порта, расположенного в начале набережной Круазет.

История монастыря 
Основан в 410-е годы святым Гоноратом. Уже при его жизни «воздвигается храм Церкви Божией, удовлетворяющий нуждам собранной братии; устраиваются кельи, пригодные для проживания монахов». К VIII веку монастырь стал одним из самых влиятельных в Европе, в нём проживало более 500 монахов. Леринские монахи отличались аскетизмом и высокой социальной активностью, многие из них становились епископами или основывали новые монастыри. Леринскому монастырю принадлежали обширные земельные наделы, в том числе рыбацкая деревня Канны.

В конце XI века рядом с монастырём был возведён пятиэтажный форт для защиты острова от нападения с моря. В нём располагались трапезная, библиотека и капелла. На острове вокруг монастыря расположены 7 часовен, построенных в XI—XVII веках (одна из них — архангела Михаила разрушена до основания).

Основное монастырское здание было возведено в XI веке, но после закрытия монастыря в 1789 году оно было разрушено. После закрытия монастыря мощи святого Гонората, хранившиеся в нём с 1391 года, были перенесены в кафедральный собор Граса, где хранятся по настоящее время. В середине XIX века на острове возродилась монашеская жизнь благодаря ордену цистерцианцев. В 1859 году они приступили к восстановлению монастыря. Новое здание было возведено в романском стиле, от оригинальных построек были сохранены только башни и внутренний двор.

Для посещения туристам доступны только монастырская церковь, клуатр и небольшой музей со средневековыми манускриптами. Большая часть восточной половины острова полностью закрыта для посетителей и носит название «зона тишины». На острове монахи выращивают виноград, апельсины, лаванду, занимаются виноделием.

Известные насельники монастыря 

 равноапостольный Патрик, просветитель Ирландии;
 святитель Максим Регийский;
 святитель Иларий Арелатский, составитель жития святого Гонората;
 святитель Евхерий Лионский;
 святитель Луп Труаский);
 святитель ;
 святитель Цезарий Арелатский;
 святитель Агрикола Авиньонский;
 преподобный Викентий Леринский, автор «».

Уже все страны наперебой направляли туда ищущих Бога. Всякий, кто желал Христа, устремлялся к Гонорату, и равным образом всякий, кто искал Гонората, находил Христа. Ведь там он был весь полон сил и устроил своё сердце, словно высокую твердыню и светлейший храм. Ибо там обитали целомудрие, то есть святость, вера, мудрость и добродетель; там блистали праведность и истина. Итак, как бы широкими жестами и с раскрытыми объятиями он призывал всех в своё окружение, то есть в любовь Христову; и все, один за другим, отовсюду стекались к нему. И ныне какая страна, какой народ не имеют в его монастыре своих сограждан?

Примечания

Литература 
 
 St. Honorat Island. Guide of visits on the island. 2008.
 

Аббатства Франции

Цистерцианские монастыри Франции
Архитектура периода Каролингов
Здания и сооружения Канн
Культура Канн